Cyphochilus (kevers), een geslacht van kevers
 Cyphochilus (orchideeënfamilie), een geslacht van orchideeën